Скок мотком у женској конкуренцији на 11. Светском првенству у атлетици 2006. у Москви одржано је 10. и 11. марта у Спортском центру „Олимпијски“.

Титулу освојену у Будимпешти 2004. одбранила је Јелена Исинбајева из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 19 такмичарки из 13 земаља.

  (1) 
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 2006. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку мотком у дворани пре првенства (10. марта 2006), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2006.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 10. марта 2006. године у 16:00. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 4,55 м (КВ), коју није испунила ниједна такмичарка тако да се у финале пласирале 8 према постигнутом резултату. (кв),,

Финале 
Такмичење је одржано 11. марта 2006. године у 18:00.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2006.
 Резултати скока удаљ за мушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2006.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици у дворани